Treier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Treier (1886–1956), deutscher Jurist und Autor
 Curt Treier (* 1944), Schweizer Jazzmusiker
 Jan Treier (* 1992), estnischer Biathlet
 Michael Treier, deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Volker Treier (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler